

Patronymie 
 Françoise Graton (1930-2014) est une actrice québécoise.
 Jean Graton (1923-2021), né le  à Nantes, est surtout connu comme le créateur de la bande dessinée Michel Vaillant dans le Journal de Tintin depuis 1957. 
 Paul Graton (1990-), kayakiste français.
 Philippe Graton (né à Uccle (Belgique) en 1961) est un auteur et photographe français.
 Thomas Graton
 Vincent Graton ( à Ville Saint-Laurent, Québec - ) est un acteur québécois.

Toponyme 
 Graton, census-designated place américaine située en Californie.

Culinaire 
Graton est aussi une désignation régionale pour certaines préparations culinaires :
 de la viande de porc, dans le patois rochelais ;
 une couenne de porc frite.
On utilise généralement le pluriel gratons, également orthographié grattons.

Notes et références 

Homonymie de patronyme